Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „59”:

Wojska Polskiego
 59 Pułk Piechoty Wielkopolskiej (1919–1939)

Austro-węgierski
 Salzburski-Górnoaustriacki Pułk Piechoty Nr 59 (1682–1918)

Rosyjski
 59 Lubliński Pułk Piechoty (ros. Люблинский 59-й пехотный полк) 1831–1918